Whittington – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Whittington – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Whittington – miejscowość w dystrykcie Lichfield, w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Whittington – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Whittington – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Whittington – miejscowość w civil parish Kinver, w dystrykcie South Staffordshire, w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Whittington – miejscowość w civil parish Eccleshall, w dystrykcie Stafford, w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Whittington – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Whittington – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)